La Vyšėjšaja Liha 1993-1994 è stata la terza edizione della massima serie del campionato bielorusso di calcio, disputato tra il 17 luglio 1993 e il 18 giugno 1994 e conclusosi della Dinamo Minsk, al suo terzo titolo consecutivo. Il capocannoniere della competizione fu Pëtr Kačuro (Dinamo Minsk) con 21 reti realizzate.

Stagione

Novità 
Dalla Vyšėjšaja Liha 1992-1993 vennero retrocessi in Peršaja Liha l' e il , mentre dalla Peršaja Liha venne promosso lo . Prima dell'inizio della stagione il Belarus Minsk cambiò denominazione in Dinamo-93 Minsk.

Formula 
Le squadre partecipanti passarono da 17 a 16 e disputarono un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 partite. La prima classificata, vincitrice del campionato, venne ammessa alla Coppa UEFA 1994-1995, mentre la squadra vincitrice della Coppa di Bielorussia venne ammessa alla Coppa delle Coppe 1994-1995. L'ultima venne retrocessa in Peršaja Liha.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bielorussia e ammesso alla Coppa UEFA 1994-1995.
      Ammesso alla Coppa delle Coppe 1994-1995.
      Retrocessa in Peršaja Liha 1994-1995.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993-1994